Prünst ist der Ortsname von

 Prünst (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Prünst (Patersdorf), Ortsteil der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Prünst (Rohr), Ortsteil der Gemeinde Rohr, Landkreis Roth, Bayern
 Prünst (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Prünst (Gemeinde Rohrbach an der Gölsen), Katastralgemeinde der Gemeinde Rohrbach an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Prünst (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft der Gemeinde Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Brünst